Kolyada (viering), een pre-Christelijke winterviering in Oost-Europa
 Mikhail Kolyada, een Russische sportman
 Sergei Kolyada, een Russische kunstschilder